Dorpenomloop Rucphen 2018 var den 42. udgave af cykelløbet Dorpenomloop Rucphen. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. marts 2018. Det blev vundet af danske Mikkel Bjerg fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018